

События 
 481/480 — Афинский архонт-эпоним Гипсихид.
 Конгресс на Истме, общий мир между греками.
 Ксеркс в Сардах.

Римская республика 
 Консулы: Кезон Фабий Вибулан (во 2-й раз) и Спурий Фурий Медуллин Фуз.
 Народный трибун: Спурий Лициний.

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Согласно «Чуньцю» (это последнее известие в основном тексте летописи), весной, охотясь на западе, луский гун поймал единорога — цилиня. Состоялась охота в Дае. Чу Шан из клана Шусунь поймал какое-то животное, а Конфуций идентифицировал его как линя.
 481—221 — Период Чжаньго («Воюющих царств») в Китае.
 Весной сановник И из Малого Чжу бежал в Гоу-и (город в Лу).
 Весной колесничий Ян предупредил циского Цзянь-гуна о вражде между Цзы-во (Цзянь-чжи) и Тянь Чэн-цзы (Тянь Чаном), между ними возник конфликт.
 В 4 луне, в день гэн-сюй, умер луский сановник Шу Хуань.
 В 5 луне, в день жэнь-шэнь Тянь Чан с братьями на 4 колесницах занял дворец гуна. Гун захотел казнить Тянь Чана, но главный астролог Цзы-юй одобрил его действия. Цзы-во пытался напасть на дворец, но неудачно, и бежал, жители Фэнцю схватили его, и Цзы-во был убит в Гогуане. Тянь Чан хотел убить Цзы-фана, но по просьбе Тянь Ни освободил его, и Цзы-фан уехал из Ци на повозке.
 (либо это было в 479 г.) Князь Ци Цзянь-гун пытался бежать, но в день гэн-чэнь был задержан в Шучжоу Тянь Чаном, а в день цзя-у убит Тянь Чаном, который поставил у власти его младшего брата Ао (Пин-гун, эра правления 480—456). (согласно «Чуньцю», пленение князя произошло в 4 луне, а его убийство в Шучжоу — в 6 луне). Тянь Чан стал его первым советником и захватил всю власть, земли к востоку от Аньпина были превращены в пожалованное поместье рода Тянь. С этого времени Ци называют владением рода Тянь.
 Умер Янь Хуэй, один из учеников Конфуция.
 Конфуций просил покарать Тянь Чана, но луский Ай-гун не послушал его совета.
 В 5 луне, в день гэн-шэнь, в новолуние, было солнечное затмение (не упомянуто в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 19 апреля 481 года до н. э. 
 В 5 луне чэньский сановник Цзун Шу бежал в Чу.
 В 5 луне сунский сановник Сян Туй попытался поднять мятеж в Цао, но его клан Сян выступил против него. Сян Туй бежал в 6 луне в Вэй, затем в Ци, потом в У, где и умер.
 В 5 луне умер цзюйский князь (Цзы-цин).
 В 6 луне сунский сановник Сян Чао бежал в Лу.
 Осенью цзиньский полководец Чжао Ян воевал с Вэй.
 В 8 луне, в день синь-чоу умер луский сановник Чжунсунь Хэ-цзи.
 Зимой чэньский сановник Цзун Шу вернулся из Чу в Чэнь, и чэньцы убили его. Сановник Юань Май бежал из Чэнь в Чу.
 Зимой появилась комета, в Лу был голод.
 В дополнительной луне вэйский наследник Куай-вай с Хунь Лян-фу и несколькими спутниками вернулся из Сю (или Ци) в Вэй при помощи племянника Кун Куя (в «Цзо чжуань» эти события отнесены к 480 году, а в продолжении «Чуньцю» — к 1 луне 479 года, дню желтоватого зайца, Васильев принимает дату 481).
 Чжао Ху увёз Чу-гуна на колеснице из Вэй в Лу, спасая от гибели. Сановник Цзы Лу (Чжун Ю), один из учеников Конфуция, был убит Ши Ци и Юй Янем, спутниками Чжуан-гуна (в гл.47 его смерть датирована 480 годом).
 Свергнут князь Вэй Чу-гун, на престол взошёл его отец Куай-вай (Чжуан-гун, эра правления 480—478). Он хотел казнить всех сановников, но, опасаясь мятежа, передумал
 Обнесли стеной город Дуньцю.

См. также

Источники